Polonsky ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Polonsky (1910–1999), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmregisseur
 Antony Polonsky (* 1940), südafrikanisch-britischer Osteuropahistoriker
 Pinchas Polonsky (* 1958), russisch-jüdischer Religionsphilosoph
 Vsevolod Polonsky (* 1971), russischer Komponist und Orchesterleiter